Andersbach ist der ein geographischer Name

Orte:
 Andersbach (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Andersbach (Fischerbach), Weiler der Gemeinde Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Andersbach (Gemeinde Hohenberg), Ortschaft in der Marktgemeinde Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Gewässer:
 Andersbach (Unrechttraisen), rechter Zufluss der Unrechttraisen bei Furthof, Gemeinde Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Andersbach (Waldsteiner Bach), linker Zufluss des Waldsteiner Bachs (zum Fischerbach, zur Kinzig) bei Waldstein, Gemeinde Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Andelsbach
 Anderbach